Hildreth är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Horace A. Hildreth (1902–1988), amerikansk politiker
 Richard Hildreth (1807–1865), amerikansk journalist och historiker

Efternamn